Внутрішнє тертя в кристалах;
 В'язкість